Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Tarik Benhabiles 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Martín Jaite (primo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Sergi Bruguera (secondo turno)

 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Ronald Agénor (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Hypo Group Tennis International 1990